Bottke ist:
 der deutsche Namen der polnische Stadt Budki (Główczyce)
 der Name eines Asteroiden: (7355) Bottke

Bottke ist der Familienname folgender Personen:
 Wilfried Bottke (1947–2010), deutscher Jurist
 William Frederick Bottke (* 1966), US-amerikanischer Planetologe